Lohbusch ist der Name folgender Orte:
 Lohbusch (Sprockhövel), ein Ortsteil der Stadt Sprockhövel in Nordrhein-Westfalen
 Lohbusch (Wuppertal), ein Ortsteil der Stadt Wuppertal in Nordrhein-Westfalen